Miłek – rodzaj roślin należących do rodziny jaskrowatych.
 Miłek – masyw górski w Polsce w Górach Kaczawskich.
 ptaki z rodzajów Lepidopyga oraz Damophila noszą polską nazwę rodzajową "Miłek"

Osoby o nazwisku Miłek:
 Marian Miłek (ur. 1945) – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, senator VI kadencji.